Пара Махеш Бхупати / Павел Визнер — победители турнира. В полуфинале они обыграли прошлогодних чемпионов: братьев Брайанов.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Четвертьфинал)

<li>  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Финал)
<li>  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Полуфинал)
<li>  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул ''(Второй раунд)
<li>  Махеш Бхупати /  Павел Визнер (Титул)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Rogers Cup 2007